Groß-Ziethen – frazione della città tedesca di Kremmen
 Groß-Ziethen – frazione del comune tedesco di Ziethen
 Großziethen – frazione del comune tedesco di Schönefeld (Brandeburgo)